Мало Крчмаре је насеље у Србији у општини Рача у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 425 становника.

Демографија 
У насељу Мало Крчмаре живи 417 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 46,8 година (45,5 код мушкараца и 48,1 код жена). У насељу има 150 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,24.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рачи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији